

Cinema 
 Rabia - film messico-ispano-colombiano del 2009 diretto da Sebastián Cordero

Geografia 
 Oum Rabia – comune rurale del Marocco nella provincia di Khénifra

Persone 
 Rabia Bala Hatun - consorte del sultano ottomano Osman I.
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan - Haseki del sultano ottomano Mehmed IV, madre e Valide Sultan dei sultani Mustafa II e Ahmed III. 
Rabia Sultan - Haseki del sultano ottomano Ahmed II.
Rabia Şermi Kadin - consorte del sultano ottomano Ahmed III e madre del sultano Abdülhamid I.
 Hassan Rabia – calciatore omanita
 Ramy Rabia – calciatore egiziano